Das Adidas International Gimcheon 2014 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Mai 2014 in Gimcheon, Südkorea stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. Mai 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Dimitar Kutrowski
 Jason Jung
 Chen Ti
 Fritz Wolmarans

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Maximilian Neuchrist

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Gimcheon